Uchinoura – centro abitato del Giappone facente parte di Kimotsuki
 7342 Uchinoura – asteroide della fascia principale
 Centro Spaziale di Uchinoura – cosmodromo del Giappone
 Uchinoura Regio – struttura geologica della superficie di 25143 Itokawa